Treco (empresa) - extinta fabricante de videogames
Mundo Canibal - site cujo narrador é conhecido como "Treco"

Desambiguação